

Brasil 
 Linha 3 do Metrô de São Paulo 
 Linha 3 do Metrô de Belo Horizonte
 Linha 3-Amarela: Leste do Metrô de Fortaleza
 Linha 3-Vermelha: Sul do Metrô de Fortaleza

Mundo 
 Linha 3 do Metropolitano de Paris
 Linha 3 (Metro de Madrid) 
 Linha 3 (Metro de Barcelona) 
 Linha 3 (Metro de Baku) 
 Linha 3 (Metro de Atenas) 
 Linha 3 (Metro do Cairo) 
 Linha 3 do Metrô de Santiago

Ver também

Desambiguações de transporte